Eduard Schleich kan syfta på bland andra:

* Eduard Schleich den äldre (1812–1874), tysk målare
 Eduard Schleich den yngre (1853–1893), tysk målare
 Eduard von Schleich (1888–1947), tysk flygofficer